Какуле () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Юго-центральная часть штата Баия. Входит в экономико-статистический микрорегион Гуанамби. Население составляет 22 182 человека на 2006 год. Занимает площадь 685,914 км². Плотность населения — 32,3 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 43.286.410,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.028,89 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,696 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: полупустыня.

Муниципалитеты штата Баия